Неофи́т (от  — «недавно насаждённый») — новый приверженец (новообращённый) какой-нибудь религии, учения, общественного движения, новичок в каком-либо деле.

Как исторический термин, означает новых членов тайных собраний, например элевсинских мистерий в Древней Греции. В ранней церкви так называли христиан, принявших Крещение и с Пасхи до Антипасхи носивших белую одежду; позже в монашеских орденах так называли новопострижённых монахов.

См. также 
 Прозелит

Религия